

Onomastica
 Pietrangelo – nome proprio di persona maschile, composto di Pietro e Angelo

Persone 
Alexander Pietrangelo' (n. 1990) – hockeista su ghiaccio canadese professionista che gioca nel ruolo di difensore
Frank Pietrangelo (n. 1965) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano

Pagine correlate
Pietrangeli